Armando Agnini – direttore d'orchestra italiano
 Elisa Agnini Lollini – attivista italiana
 Ferdinando Agnini – partigiano e antifascista italiano
 Gregorio Agnini – politico e imprenditore italiano
 Luigi Agnini – avvocato e politico italiano